Kiefernstraße steht für:
 Kiefernstraße (Bad Kissingen), siehe Vieträh
 Kiefernstraße (Blieskastel), siehe Liste der Baudenkmäler in Blieskastel #Brenschelbach
 Kiefernstraße (Düsseldorf)
 Kiefernstraße (Radebeul), siehe Chemische Fabrik v. Heyden
 Kiefernstraße (Rheinberg), siehe Liste der Baudenkmäler in Rheinberg